Les parties intimes désignent les organes sexuels, la partie intime. Ce terme peut également désigner :
 Parties intimes (Private Parts), un film américain de Betty Thomas sorti en 1997 ;
 Parties intimes (Интимные места), un film russe de Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov sorti en 2013.